Аутентичность ( — подлинный) относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; искренности, преданности.

Аутентичность может также означать:
 Аутентичность в психологии (конгруэнтность);
 Аутентичность текстов — в широком смысле означает подлинность текста документа. В юриспруденции означает, что текст на одном языке по смыслу соответствует тексту на другом языке и обладает одинаковой с ним юридической силой;
 Аутентичность информации — свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным;
 Аутентичность в искусстве;
 Аутентичность в технике — подлинность продукции, изделия (товар выпущен на официальном заводе-изготовителе, не контрафакт);
 Аутентичность в философии.

Примечания

См. также 
 Аутентификация